Benjamin Jowett (1817-1893), enseignant et traducteur britannique.
 Fred Jowett (1864-1944), homme politique britannique.
 George F. Jowett (1891-1969), homme fort, haltérophile, éditeur de magazine et auteur canadien d'origine anglaise.